Province de l’Est kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Östra regionen (region i Kamerun),

Rwanda 

 Östprovinsen (Rwanda), 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar